Инавасиро () — посёлок в Японии
 Инавасиро (озеро) () — четвёртое по величине озеро Японии, расположенное на острове Хонсю.